

Földrajz 
 Drăgoiești, Suceava megye
 Drăgoiești, Temes megye
 Drăgoiești, Gorj megye
 Drăgoiești-Luncă, Fehér megye